Miejscowości USA:
 Silver City – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Mills
 Silver City – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Humphreys
 Silver City – miejscowość w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Grant
 Silver City – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Hoke
 Silver City – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Tulare
 Silver City – miasto opuszczone w stanie Idaho

Dzielnice:
 Silver City –  osada obok Flying Fish Cove, stolicy Wyspy Bożego Narodzenia

Inne:
 Silver City – krótkometrażowy film Wima Wendersa z 1968 roku
 Silver City – film fabularny z 2004 roku
 Silver City – grupa muzyczna (Fernando Pulichino, Julian Sanza)